HHQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hua Hin (Thailandia)